Ženská čtyřhra Abierto Mexicano Telcel 2017 probíhala na přelomu února a března 2017. Do deblové soutěže acapulského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl španělský pár Anabel Medinaová Garriguesová a Arantxa Parraová Santonjaová, jehož členky se rozhodly turnaje nezúčastnit.

Vítězem se stal třetí nasazený chorvatsko-australský pár Darija Juraková a Anastasia Rodionovová, který ve finále zdolal paraguaysko-kolumbijskou dvojici Verónica Cepedeová Roygová a Mariana Duqueová Mariñová výsledkem 6–3 a 6–2. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly druhou společnou trofej. Juraková vybojovala čtvrtý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Rodionovovou to bylo jedenácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Andreja Klepačová /  María José Martínezová Sánchezová (1. kolo)
  Julia Görgesová /  Jeļena Ostapenková (odstoupily)
  'Darija Juraková /  Anastasia Rodionovová (vítězky)
  Čuang Ťia-žung /  Christina McHaleová (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Abierto Mexicano Telcel 2017